Пётр Иванович Колмаков (1914—1997) — Герой Советского Союза (1945), командир роты 1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, капитан.

Биография 
Родился 5 сентября 1914 года в селе Тесь Енисейской губернии в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1943 года. Отец погиб в 1920 году в Гражданскую войну, и его воспитывала мать. После трёх классов вместе с матерью переезжает в Минусинск, где заканчивает среднюю школу, школу ФЗУ и поступает на работу на мельзавод. Там же вступил в комсомол. В Красную армию призван в 1936 году. Участвовал в боях на Халхин-Голе, был ранен.

Участие в Великой Отечественной войне 
В 1941 году окончил военно-политическое училище и в августе 1941 года попал на фронт. Воевал под Сталинградом, под Вязьмой, на Курской дуге. Освобождал Белоруссию и Польшу. Командир роты 1348-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта капитан Колмаков отличился в Белорусской операции. Действуя в составе танкового десанта, 3 сентября 1944 года отразил ряд атак превосходящих сил противника у населённого пункта Гуры западнее города Остров-Мазовецкий и нанёс врагу значительный урон в живой силе и технике. Тем самым была создана благоприятная обстановка для форсирования реки Нарев главными силами полка.

Подвиг 
3 сентября 1944 года при прорыве вражеской обороны под Островом-Мазовецким Белостокской области рота капитана Колмакова находилась на танках и смело шла в прорыв, нанося фашистским тылам большой урон. Под деревней Гуры (Gory, Польша), когда танковый десант прорвался на глубину 8-10 километров, фашисты, скопив силы, решили отрезать его. Капитан Колмаков получил приказ: удерживать фланг полка и отбросить фашистов. Умелым манёвром Колмаков и его солдаты подошли к противнику вплотную и заняли оборону. Немцы пытались сломить сопротивление смельчаков, но ни один из героев не сделал шагу назад. Измотав противника, командир с пистолетом в руках крикнул «За Родину!», поднял бойцов в атаку на врага и отбросил противника на 2-3 километра, тем самым обеспечив полку форсирование реки.
За этот подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Колмакову Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны 
Боевой путь капитан Колмаков закончил в Кёнигсберге. После ранения демобилизован и вернулся в Минусинск. До выхода на пенсию работал водителем скорой помощи. Принимал активное участие в общественной работе совета ветеранов при городском военкомате. Умер 22 октября 1997 года. Похоронен в Минусинске.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 орден Отечественной войны 1-й степени;
 орден Отечественной войны 2-й степени;
 медали, в том числе:
 медаль «За оборону Сталинграда»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «За взятие Кёнигсберга».
 Почётный гражданин Минусинска (1995).

Память 
 В Минусинске на домах, где жил Герой, установлены мемориальные доски.

Примечания

Источники 
 
 
 Достоин звания героя. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск, 1975. / стр. 232—233.

Командиры рот в Великой Отечественной войне
Почётные граждане Минусинска
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники штурма Кёнигсберга
Члены КПСС
Похороненные в Красноярском крае